Superwoman (personage), een strip- en filmpersonage van DC Comics
Superwoman (single), een nummer van zangeres Alicia Keys